Kampot (, Umschrift: Kâmpôt, IPA: []) ist eine Provinz Kambodschas. Die Provinzhauptstadt heißt ebenfalls Kampot. Sie liegt im Süden des Landes und hat Zugang zum Golf von Thailand.

Die Einwohnerzahl beträgt 593.829 (Stand: Zensus 2019). 2017 betrug die Einwohnerzahl 633.700.

Die Provinz Kampot ist in acht Regierungsbezirke unterteilt.

Die Provinz ist die Provenienz des Kampot-Pfeffers.

Einzelnachweise

Weblinks 

Provinz in Kambodscha